Mondragon (Vaucluse), een gemeente in het Franse departement Vaucluse
 Mondragon (Northern Samar), een gemeente in de Filipijnse provincie Northern Samar
 Mondragón, (Baskisch: Arrasate) een gemeente in Spaans Baskenland
 Cristóbal de Mondragón, een Spaanse bevelhebber in de Tachtigjarige Oorlog
 Manuel Mondragón, een Mexicaans militair en minister
 Mondragón (vuurwapen), het eerste machinegeweer
 Faryd Mondragón, een Colombiaanse voetbalkeeper
 Mondragon (Zierikzee), rijksmonument en voormalig theater in Zierikzee